Queloz ist ein Schweizer Familienname: 
 Catherine Queloz (* 1948), Schweizer Kunsthistorikerin
 Didier Queloz (* 1966), Schweizer Astronom 
 Pierre Queloz (* 1952), Schweizer Künstler und Schriftsteller

Queloz bezeichnet:
 (177415) Queloz, ein Asteroid benannt nach Didier Queloz